! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 126001–126100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 126101–126200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 126201–126300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 126301–126400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 126401–126500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 126501–126600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 126601–126700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 126701–126800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 126801–126900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 126901–127000 [ editare]

Lista planetelor minore (126001-127000)